Mihama peut faire référence à plusieurs lieux au Japon :
 Mihama, un bourg de la préfecture d'Aichi ;
 Mihama, un bourg de la préfecture de Fukui ;
 Mihama, un bourg de la préfecture de Mie ;
 Mihama, un bourg de la préfecture de Wakayama ;
 Mihama-ku, un arrondissement de la ville de Chiba.